

Biografia 
Inizia la propria carriera natatoria tardivamente nel 2014, in seguito ad un infortunio che lo costringe per diversi mesi a frequentare giornalmente una piscina della propria città. Durante il periodo di riabilitazione impara a nuotare da solo scoprendo in breve tempo di essere in grado di sopportare a lungo la fatica ed entra ben presto a far parte della squadra di nuoto cittadina "Villa Bonelli Nuoto asd" dove si perfeziona dapprima nel mezzofondo,  diventando nel 2019 vicecampione Cat. M40 nei 1500 metri stile libero ai Campionati Regionali Emiliani, per poi passare ben presto al nuoto di fondo e all'ultra-endurance.

Dal 2022 è istruttore di nuoto federale FIN ed osservatore dell'International Ice Swimming Association.

Carriera sportiva 
 
La sua resistenza alla fatica lo porta a cimentarsi in imprese via via sempre più lunghe e durature e nel 2015 partecipa alla sua prima gara di gran fondo, la Coppa Byron, attraverso il golfo di La Spezia. Continua la sua carriera partecipando per tre anni consecutivi alla OceanMan Lago d’Orta 14 km e classificandosi al 14° posto nel 2017. Nel settembre dello stesso anno attraversa a nuoto in solitaria le Bocche di Bonifacio in assetto standard e secondo le regole FINA coprendo la distanza in 5 ore.

Nel 2018 organizza una raccolta fondi per la mensa di Dilla, gestita dalla Fondazione Opera Don Bosco Onlus in Etiopia, associando questa iniziativa benefica ad una maratona da 22 km a nuoto da Portovenere a Monterosso assieme ad altri due nuotatori: Diego Zanotti e Marco Risoli.

Nel gennaio del 2020 si classifica al 1° posto per la categoria "Maggiore distanza" alla gara "6 ore di nuoto" di Castelnuovo ne' Monti e successivamente, in giugno, completa il periplo del lago d’Orta sulla distanza di 29 km.

Nell'estate del 2021 partecipa alla staffetta “Swim for Them” presso il centro sportivo comunale di Fornovo Taro, manifestazione solidale dedicata alle persone con disabilità, decidendo di nuotarla consecutivamente per 12 ore senza chiedere alcun cambio, per un totale di 1200 vasche (30 km). Infine nell’inverno 2021, dopo essersi avvicinato alla disciplina del gelidismo, entra a far parte dell’International Ice Swimming Association. Nella sua gara d'esordio in acque fredde ottiene un doppio primo posto al Lago di Avigliana, tappa del circuito Nobile dei Laghi, vincendo gli 800 mt e la combinata. Si riconferma l'anno successivo classificandosi al 3° posto della categoria "Gelidisti".

Nel 2022 partecipa al Campionato Mondiale di Nuoto in Acque Gelide a Glogow (Polonia) dove ottiene il 6° posto nella gara dei 250 metri stile libero ed il 7° sulla distanza di 500 metri.

Al Campionato Mondiale di Nuoto in Acque Gelide di Samoëns si classifica 8° di categoria nella gara dei 1000 metri e divenendo così uno dei dieci atleti italiani ad aver mai completato con successo l'Ice Kilometer, ossia il chilometro nuotato al di sotto dei 5 °C.

Nel 2023 gli viene conferito il premio di "Miglior atleta del mese" dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport e Panathlon.

Palmarès

Note 

Nuotatori italiani
Nati nel 1975
Nati l'11 dicembre
Nati a Parma